Brandt, även skrivet Brant, är ett efternamn som främst förekommer i de nordiska länderna och Tyskland, samt bland ättlingar till emigranter från dessa länder. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarinaterna
 Brandt 4 496
 Brant 47
Tillsammans blir detta 4 543 personer.

Personer med efternamnet Brandt eller Brant

A
 Alf Brandt (född 1958), svensk kappgångare
 Anna-Lisa Brandt (1890–1976), svensk konstnär

B
 Betsy Brandt (född 1973), amerikansk skådespelare
 Bill Brandt (1904–1983), brittisk fotograf
 Brandi Brandt (född 1968), amerikansk fotomodell och skådespelare

C
 Carl Brandt (1871–1930), svensk konstnär
 Carl Brandt (instrumentmakare) (1800–1874), svensk pianofabrikant
 Carl Brandt (gymnast) (1880–1951), svensk gymnast
 Carl Joakim Brandt (1817–1889), dansk präst
 Christian Brandt (1766–1855), svensk kantor, målare och tecknare

D
 Daniel Brandt (död efter 1635), militäringenjör
 Dorothea Brandt (född 1984), tysk simmare

E
 Elise Brandt (1810–1884), svensk målare och teckningslärare
 Else Marie Brandt (1923–2014), svensk skådespelare
 Emil J.N. Brandt-Hinselmann (1859–1923), tysk ämbetsman och meteorolog
 Enevold Brandt (1738–1772), dansk adelsman
 Erik Brandt, flera personer
 Erik Brandt (konstnär) (1901–1987), svensk konstnär
 Erik Brandt (målare) (1897–1947), norsk målare och grafiker
 Erik Brandt (politiker, 1884–1955), svensk politiker, folkskoleinspektör
 Erik Brandt (politiker, 1905–1982) (1905–1982), svensk politiker och bruksarbetare
 Erik Brandt (redaktör) (1904–1977), svensk redaktör, journalist, författare
 Erik Brandt (skulptör) (född 1937), dansk skulptör

F
 Fredrik Peter Brandt (1825–1891), norsk rättshistoriker
 Frithiof Brandt (1892–1968), dansk filosof

G
 Georg Brandt (1694–1768), svensk kemist
 Gerard Brandt (1626–1685), nederländsk predikant, skald och historieskrivare
 Gudmund Nyeland Brandt (1878–1945), dansk landskapsarkitekt
 Gustaf Adolf Brandt (1883–1972), svensk präst

H
 Harald Blicher Branth (1844–1915), dansk lantman
 Heinrich von Brandt (1789–1868), tysk general 
 Helena Brandt (född 1963), svensk politiker och feminist

I
 Isabella Brant (1591–1626), flamländsk hustru till Peter Paul Rubens

J
 Jakob Severin Deichmann Branth (1831–1917), dansk präst och botaniker
 Jenny Brandt (1867–1933), svensk balettdansare
 Jesper Brandt /född 1993), svensk fotbollsspelare
 Johan Ludvig Brant (1757–1814), skärgårdsofficer
 Johan Niclas Brandt (1760–1822), svensk läkare och filantrop
 Johann Friedrich von Brandt (1802–1879), tysk zoolog
 Joseph Brant (1742–1807), mohawkisk militär och politisk ledare
 Józef Brandt (1841–1915), polsk målare

 Jørgen Gustava Brandt (1929–2006), dansk författare och översättare

K
 Karl Brandt (1904–1948), Hitlers personlige läkare
 Krister Brandt (1943–2005), svensk författare, redaktör, lärare och hobbyentusiast
 Kristian Brandt (1859–1932), norsk läkare och professor

L
 Lennart Brant-Lundin (1915–1983), svensk militär

M
 Marianne Brandt (1893–1983), tysk formgivare
 Marianne Brandt (operasångerska) (1842–1921), österrikisk operasångerska
 Mary Brant (1736–1796), mohawkisk politisk ledare
 Michael Brandt(född 1976), svensk modern femkampare

N
 Nick Brandt (född 1964), brittisk fotograf och musikvideoregissör
 Nils Brandt (1932–1990), finlandssvensk skådespelare

O
 Ole Brandt (1918–1981), grönländsk författare
 Oskar Brandt (född 1995), svensk skidskytt
 Otto Brandt, flera personer
 Otto Brandt (företagsledare) (1860–1935), finländsk företags- och idrottsledare
 Otto Brandt (historiker) (1892–1935), tysk historiker

P
 Paula Brandt (född 1945), svensk skådespelare, röstpedagog och logonom
 Per Brant (1714–1767), svensk violinist och tonsättare
 Per Aage Brandt (född 1944), dansk lyriker
 Percy Brandt (1922–2005), svensk skådespelare
 Peter Andreas Brandt (1792–1862), norsk naturforskare och illustratör

R
 Richard Brandt (1910–1997), amerikansk filosof
 Robert Brandt (1925–2001), svensk skådespelare, regissör, manusförfattare, producent, och sångtextförfattare
 Rudolf Brandt (1909–1948), tysk nazistisk politiker

S
 Sebastian Brant (1458–1521), tysk satirisk skald
 Stefan Branth (född 1959), svensk läkare och orienterare

T
 Tatjana Brandt (född 1975), finländsk litteraturvetare, författare och poet
 Thomas Brandt, svensk musiker
 Thure Brandt (1819–1895), svensk sjukgymnast och militär

U
 Ulla-Brita Brandt (1924–1989), svensk arkitekt

V
 Victor Brandt  (1878–1940), svensk flöjtist, militärmusikledare och kompositör

W
 Wilhelm Brandt (1855–1915), nederländsk religionshistoriker
 Wilhelmine Brandt (1827–1915), norsk genealog
 Willy Brandt (1913–1992), tysk politiker och förbundskansler

Å
 Åsa Brandt (född 1940), svensk glaskonstnär

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn
Danska efternamn
Tyska efternamn